Juan Martín de Pueyrredón - militar e político argentino.
Juan Martín del Potro - tenista argentino.

Desambiguação